Valkeasaari kan syfta på:

Geografi

Finland 

 Valkeasaari (ö i Mellersta Finland), Jämsä, 
 Valkeasaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland,

Ryssland

 Valkeasaari (ryska: Beloostrov), ort och före detta kurort vid den forna gränsen mellan Finland och Ryssland, se Beloostrov

Robotskapade Finlandförgreningar